Школа може да се отнася до:

 Училище – специално училище, като музикална, театрална или школа за запасни офицери;
 Школа (дейност) – подготовка, работа, дейност;
 Школа (направление) – направление в областта на науката, изкуството и др.
 Школа (музика) – учебник с нотни упражнения